Christoph Lenz (ur. 16 czerwca 1986 w Dornbirn) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Kehlegg. Drużynowy złoty medalista Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2004.

W Pucharze Kontynentalnym zadebiutował 1 stycznia 2004 w Seefeld, zajmując 24. miejsce. W lutym tego samego roku wystartował w zawodach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2004. W konkursie drużynowym zdobył złoty medal. Obok Lenza Austrię reprezentowali w nim Roland Müller, Nicolas Fettner i Thomas Morgenstern. Srebrnych medalistów – reprezentację Polski – wyprzedzili o ponad 50 punktów. Indywidualnie Lenz zajął 14. miejsce.

W sezonie 2004/2005 regularnie startował w Pucharze Kontynentalnym. Kilkukrotnie zajmował miejsca w czołowej dziesiątce. Najlepszymi wynikami były: 5. miejsce uzyskane w lutym w Iron Mountain oraz 6. pozycja, jaką zajął w grudniu w Lahti. W sezonie 2005/2006 osiągał gorsze wyniki. Najwyżej sklasyfikowany został na 17. miejscu, ponownie w Iron Mountain. 11 marca 2006 zajął 21. miejsce w konkursie w Bischofshofen. Był to ostatni start Lenza w oficjalnych zawodach międzynarodowych.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty w mistrzostwach świata juniorów chronologicznie

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1986